Белоярское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Белоярское сельское поселение — в составе Далматовского района
 Белоярское сельское поселение — в составе Щучанского района

Омская область 
 Белоярское сельское поселение — в составе Тевризского района

Томская область 
 Белоярское сельское поселение — в составе Тегульдетского района

Ульяновская область 
 Белоярское сельское поселение — в составе Чердаклинского района

Хакасия 
 Белоярское сельское поселение — в составе Алтайского района